Эдвард Даниэль Кларк (Edward Daniel Clarke, 1769—1822) — английский путешественник и писатель.

Биография 
Учился в Кембридже и, начиная с 1790 года, совершил ряд путешествий, причём посетил и Россию (между прочим, Финляндию и  области донских казаков ). Также путешествовал по Кубани, Крыму и южным областям Украины. В своих мемуарах подал интересные сведения о быте украинских селян. Там же указал ставшую  известной фразу - «Я скорее обедал бы на полу украинской хаты, чем за столом московского князя». Был профессором минералогии в Кембридже. Химические исследования привели его к изобретению паяльной трубки для стекла. Посетив Фракию и Македонию, он, с целью минералогических исследований, совершил поездку по Болгарии, Валахии и Венгрии. Библиотеке в Кембридже он подарил много собранных им во время путешествий мраморных скульптурных произведений, в том числе колоссальную статую елевзинской Цереры, о которой он написал в 1803 году статью. Англия обязана ему также замечательным саркофагом с надписями на трёх языках, который Кларк ошибочно счёл за гробницу Александра Великого. Греческие и восточные рукописи его, между прочим, найденные на Патмосе знаменитый кодекс Платона, приобретены Оксфордским университетом.

Труды 
 «The tomb of Alexander, a dissertation on the sarcophagus brought from Alexandria, as now in the British Museum» (Л., 1805);
 «Travels in various countries of Europe, Asie and Africa» (Л., 1810—23).

Литература 
 

Путешественники Великобритании
Члены Прусской академии наук
Выпускники Кембриджского университета
Выпускники Джизус-колледжа (Кембридж)